Jméno a příjmení Jaroslav Novák má více nositelů:

 Jaroslav Novák (grafik) (1890–1943) – český malíř a grafik
 Jaroslav Novák (literární vědec) – český literární vědec
 Jaroslav Novák (malíř) (1914–1984) – český malíř a grafik a knižní editor (antologie Ohnivé znamení)
 Jaroslav Novák (nositel medaile Za hrdinství) – český nositel medaile Za hrdinství (udělena prezidentem republiky roku 2003)
 Jaroslav Novák (politik KSČ) (1913–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Jaroslav Novák (politik SPR-RSČ) (* 1935) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ
 Jaroslav Novák (soudce) – československý právník, soudce, předsedal Státnímu soudu v Brně v 50. letech 20. století (proces s Růženou Vackovou, proces se Slánským)
 Jaroslav Novák (spisovatel) – rozcestník 
 Mikuláš Jaroslav Novák (1897–1985) – československý důstojník, účastník 1. i 2. odboje, po roce 1948 pronásledován a vězněn